Филип Нгуен (; 14 сентября 1992, Банска-Бистрица) — чешский футболист, вратарь клуба «Словацко», где выступает на правах аренды из либерецкого «Слована», и сборной Чехии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «ABC Браник» и пражской «Спарты». В феврале 2016 года подписал контракт с клубом ФНЛ «Влашим», где в оставшейся части сезона сыграл в двух матчах, а всего провёл за команду 43 игры. Зимой 2018 года перешёл в «Слован» Либерец. В его составе осенью 2020 года принимал участие в групповой стадии Лиги Европы УЕФА, где сыграл 4 матча. В сезоне 2021/22 выступал в аренде за клуб «Словацко».

Карьера в сборной 
В июле 2019 года публиковалась информация, что Нгуен находится в процессе получения вьетнамского гражданства и готов выступать за сборную Вьетнама.

Однако осенью 2020 года вратарь получил вызов в сборную Чехии на матчи Лиги наций УЕФА, в которых оставался на скамейке запасных.

Примечания 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Новый Быджов»
Игроки ФК «Селье и Белло»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Словацко»